Kis Gábor
 Kis Gábor (1819–1899) gimnáziumi tanár, nemzetőr főhadnagy, református lelkész
 Kis Gábor (1982) olimpiai bajnok vízilabdázó

Kiss Gábor
 Kiss Gábor (1751–1800) vízépítő mérnök
 Kiss Gábor (1845–1897) főreáliskolai tanár
 Kiss Gábor (1909–1979) labdarúgó, edző
 Kiss Gábor (1938–2022) tanár, politikus (MSZP), országgyűlési képviselő
 Kiss Gábor (1940) rendező, operatőr, színész
 Kiss Gábor (1949) természet- és sportfotós
 Kiss Gábor (1952) csellista, nagybőgős, basszusgitáros
 Kiss Gábor (1955) nyelvész, szótárszerkesztő
 Kiss Gábor (1957) Szinnyei József-díjas könyvtáros
 Kiss Gábor (1958) régész, muzeológus
 Kiss Gábor (1970) síelő, sílövő
 Kiss Gábor (?) zenei producer, zeneszerző

Kiss Gábor Gyula
 Kiss Gábor Gyula (?) Junior Prima díjas elméleti fizikus

Jegyzetek